Het WTA-tennistoernooi van Canberra (officieel Canberra International) van 2001 vond plaats van 7 tot en met 13 januari 2001 in de Australische federale hoofdstad Canberra. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Het enkelspeltoernooi werd gewonnen door de ongeplaatste Belgische Justine Henin. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Française Sandrine Testud, met tweemaal 6–2. Het was Henins derde WTA-titel, de tweede van het nog prille 2001. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

In het dubbelspel ging de winst naar het eerste reekshoofd, Nicole Arendt en Ai Sugiyama. In de eindstrijd versloegen zij Nannie de Villiers en Annabel Ellwood, met 6–4 en 7–6. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Amerikaanse Arendt had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama zeventien.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Canberra 2001
Canberra